Cleòfant (en llatí Cleophantus, en grec Κλεόφαντος Kleófantos,) va ser un mític pintor grec, considerat un dels inventors de la pintura a Corint.

Suposadament va seguir a Demarat en la seva fugida de Corint a Etrúria.

Referències 

Pintors de la Grècia arcaica